A Guldpucken (Arany korong) egy egyéni jégkorongdíj, melyet a legértékesebb svéd játékos kap. A díjat nem csak a svéd jégkorongbajnokságban (SHL) játszó játékos kaphatja meg. Nem összekeverendő a Guldhjälmentel, mely a játékosok által választott legértékesebb játékosnak ítélik oda.

Mindössze négy játékos van, akik kétszer nyerték el a Guldpuckent: Anders Andersson, Leif Holmqvist, Peter Forsberg és Erik Karlsson.

A díjazottak

Jégkoronggal kapcsolatos díjak